Hekking ist der Familienname folgender Personen:

 André Hekking (1866–1925), französischer Cellist niederländischer Herkunft
 Anton Hekking (1856–1935), niederländischer Cellist
 Gérard Hekking (1879–1942), französischer Cellist und Cellolehrer
 Klaus Hekking (* 1950), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der SRH
 Willem Hekking (1796–1862), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Hecking